Velika nagrada Madžarske 2015 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. julija 2015 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Daniil Kvjat, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:22,890
| 1:22,285
| 1:22,020
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:22,979
| 1:22,775
| 1:22,595
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:23,312
| 1:23,168
| 1:22,739
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:24,408
| 1:23,230
| 1:22,774
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:23,596
| 1:23,460
| 1:23,020
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:23,649
| 1:23,555
| 1:23,222
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:23,587
| 1:23,597
| 1:23,332
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:23,895
| 1:23,598
| 1:23,537
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:24,032
| 1:23,781
| 1:23,679
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"|8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:24,242
| 1:23,805
| 1:24,181
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"|27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:24,115
| 1:23,826
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:24,623
| 1:23,869
| 
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:24,444
| 1:24,461
| 
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:23,895
| 1:24,609
| 
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:24,563
| brez časa
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|16
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:24,739
| 
|
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| style="text-align:center"|9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:24,843
| 
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"|12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:24,997
| 
| 
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:27,416
|
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| style="text-align:center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:27,949
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center"| 69
| 1:46:09,985
| align="center"| 3
| align="center"| 25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center"| 69
| +15,748
| align="center"| 7
| align="center"| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|3
| align="center"| 3 
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center"| 69
| +25,084
| align="center"| 4
| align="center"| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center"| 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault 
| align="center"| 69 
| +44,251
| align="center"| 9 
| align="center"| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center"| 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center"| 69
| +49,079
| align="center"| 15
| align="center"| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center"| 69
| +52,025
| align="center"| 1
| align="center"| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center"| 8 
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes 
| align="center"| 69
| +58,578
| align="center"| 10  
| align="center"| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center"| 69
| +58,876
| align="center"| 2
| align="center"| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center"| 22 
|  Jenson Button
| McLaren-Honda 
| align="center"| 69
| +1:07,028
| align="center"| 16 
| align="center"| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 69
| +1:09,130
| align="center"| 17
| align="center"| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 69
| +1:13,458
| align="center"| 18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center"| 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center"| 69
| +1:14,278
| align="center"| 8
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center"| 69
| +1:20,228
| align="center"| 6
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center"| 13 
| 
| Lotus-Mercedes 
| align="center"| 69 
| +1:25,142
| align="center"| 14
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 67
| +2 kroga
| align="center"| 19
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 65
| Vzmetenje
| align="center"| 20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 60
| Pritisk goriva
| align="center" | 12
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center" | 57
| Pog. sklop
| align="center" | 5
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center" | 54
| Zavore
| align="center" | 13
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 41
| Prednje krilce
| align="center" | 11
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015